Волоты (также велеты) — великаны славянской мифологии.

Волоты — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Волоты — деревня в Слуцком районе Минской области.

Россия 
 Волоты — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Волоты — деревня в Смоленском районе Смоленской области.